Современная медицина — многозначный термин. 

 «Современная медицина» — газета издававшаяся в Российской империи в 1860—1880 гг; редактор А. П. Вальтер.
 «Современная медицина» — журнал основанный в Татарстане в 2015 году; выходит под редакцией Г. Р. Хузиной.

Примечания